DLR steht für:

 Debout la République, eine französische Partei, heute Debout la France (DLF)
 Deine Lieblings Rapper, gemeinsames Musikprojekt der Rapper Sido und Harris
 Deutsche Lebensmittel-Rundschau, Fachzeitschrift für Lebensmittelchemiker
 Deutsche Luft-Reederei, ehemalige Fluggesellschaft
 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, eine Forschungseinrichtung
 Deutschlandradio, ein öffentlich-rechtlicher Hörfunkveranstalter
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, eine staatliche Organisation
 Digitale Lumineszenz-Radiographie, siehe Röntgenspeicherfolie
 Docklands Light Railway, eine fahrerlose Hochbahn im ehemaligen Londoner Hafengebiet

Siehe auch:

Abkürzung